Valente ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Valente (* 1996), Schweizer Automobilrennfahrer
 Alexandre Cebrian Valente (* 1968), portugiesischer Film- und Fernsehproduzent und Regisseur

 Armando Valente (1903–1997), italienischer Geher
 Caterina Valente (* 1931),  italienische Schauspielerin und Sängerin
 Catherynne M. Valente (* 1979), US-amerikanische Schriftstellerin, Dichterin und Literaturkritikerin
 César Valente de Jesus (* 1975), osttimoresischer Politiker
 Denise Valente (* 2004), italienische Tennisspielerin
 Diogo Valente (* 1984), portugiesischer Fußballspieler
 Fernanda Seno Valente (1942–1996), portugiesische Dichterin und Schriftstellerin, siehe Fernanda Seno
 Gary Valente (* 1953), US-amerikanischer Posaunist des Modern Creative Jazz
 Hugo Valente (* 1992), französischer Autorennfahrer
 Ivo Jorge Valente, Politiker und Jurist aus Osttimor
 Jennifer Valente (* 1994), US-amerikanische Bahnradsportlerin

 Justino Valente, Pseudonym des norwegischen Schriftstellers Odd Eidem (1913–1988)
 Luís Valente de Oliveira (* 1937), portugiesischer Politiker
 Maria Valente, italienische Sängerin und Musikclown
 Maria Idalina de Oliveira Valente (* 1959), angolanische Politikerin und Hochschullehrerin
 Maury Gurgel Valente (1921–1994), brasilianischer Diplomat
 Murillo Gurgel Valente (* 1927), brasilianischer Diplomat
 Nuno Valente (* 1974), portugiesischer Fußballspieler
 Paolo Valente (* 1966), Südtiroler Journalist, Schriftsteller und kirchlicher Funktionär
 Ronnie Valente, italienischer Schauspieler
 Silvio Francesco Valente (1927–2000), italienischer Unterhaltungskünstler, siehe Silvio Francesco
 Tony Valente (* 1984), französischer Comicautor
 Vincenzo Valente (1855–1921), italienischer Komponist 

Valente ist der Name folgender Orte:
 Valente (Brasilien), einer Stadt im brasilianischen Bundesstaat Bahia
 Valente (Mosambik), einer Stadt am Sambesi in Mosambik

Valente bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Fibrac

Siehe auch:
 Valenti